Les termes Colombière et Colombières peuvent désigner:

Toponymes
Colombières, une commune française, située dans le département du Calvados et la région Basse-Normandie.
Colombières-sur-Orb, une commune française, située dans le département de l'Hérault et la région Languedoc-Roussillon.
Rivière Colombière, un affluent de la rivière Bourlamaque, coulant dans Senneterre et Val-d'Or, dans la MRC La Vallée-de-l'Or, en Abitibi-Témiscamingue, au Québec, au Canada.